Dechloran steht für:

 Mirex, ein Insektizid und Flammschutzmittel
 Dechloran Plus, ein Flammschutzmittel
 Dechloran 602, ein Flammschutzmittel
 Dechloran 603, ein Flammschutzmittel
 Dechloran 604, ein Flammschutzmittel